Карина Керимовна Тазабекова (род. 16 октября 1989 года) — российская спортсменка, бокс. Член сборной России по боксу, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, двукратная чемпионка России (2019, 2020), чемпионка Всероссийской Спартакиады (2022) в любителях.

Карьера 
Карина Тазабекова родилась 16 октября 1989 года в деревне Порошкино Всеволожского района Ленинградской области. Начала заниматься боксом на втором курсе Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого в 20 лет. 
С 2011 года стала активно принимать участие в различных турнирах и соревнованиях по боксу. В настоящее время выступает за питерский «СКА».

В 2016 году на чемпионате России заняла третье место и завоевала бронзовую медаль. В дальнейшем, Карина еще дважды занимала третью ступень пьедестала первенства России.

В 2017 году она завоевала золото женского Кубка России.

На чемпионате Европы 2019 года, который состоялся в Алькобендасе в конце августа, российская спортсменка завершила финальным поединком, уступив румынской спортсменке Лэкрэмьоара Перижок, и в результате завоевала серебряную медаль континентального первенства. 

В апреле 2019 года, Карина Тазабекова, выступающая в весе до 54 килограмм, одержала достойную победу на женском Чемпионате России по боксу в городе Кемерово. 

Включена в состав сборной России на чемпионат мира 2019 года в Улан-Удэ. Приняла участие в соревнованиях спортсменок до 54 кг, на стадии 1/8 финала уступила по раздельному решению судей американке Микайе Крепс и покинула турнир.В ноябре 2020 победила на Чемпионате России в городе Ульяновске в весовой категории 54 кг.

Примечания

Ссылки 
 Анкета Карины Тазабековой
 Инстаграм Карины Тазабековой

Женщины-боксёры
Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Чемпионы России по боксу
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета